Criterios (Cuba), een Cubaans tijdschrift op gebied van cultuur-, literatuur- en kunstkritiek
Criterios (Peru), een Peruaans katholiek radioprogramma